Le Landeron, une ville suisse du canton de Neuchâtel.
 Le Landeron désigne l'ensemble des confréries de la ville de Le Landeron.